Фінал чемпіонату світу з футболу 1998 відбувся 12 липня 1998 року на «Стад де Франс», у Сен-Дені. Франція перемогла Бразилію з рахунком 3-0.

Шлях до фіналу

Деталі матчу

Джерела 
 Brazil — France  

1998
Чемпіонат світу з футболу 1998
Матчі збірної Бразилії з футболу
Матчі збірної Франції з футболу
Події 12 липня
Липень 1998
1998 у Франції